TTG puede referirse a:

 Tonalita-Trondhjemita-Granodiorita, una asociación de rocas ígneas.
 Transglutaminasa tisular.
 Aeropuerto de Tartagal, en Argentina.
 Teen Titans Go!, serie animada de Cartoon Network.
Te Tengo Ganas, que alguien quiere contigo.
 Técnica tecnologías